Liste Swadesh de 207 mots en français et en malais.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Malais

Liens externes 
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire malais

Malais
Langue malaise
Langue malaise (famille de langues)